Иван Афанасьевич Плюсни́н  (1 мая 1903, Шенкурский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя — 6 января 1955, Архангельск, СССР) — первый секретарь Молотовского (впоследствии Северодвинского) горкома КПСС (1941-1951). Кавалер ордена Трудового Красного знамени. Именем И. А. Плюснина названа улица в Северодвинске.

Биография 
Иван Афанасьевич Плюснин родился 1 мая 1903 года в Шенкурском уезде Архангельской губернии (ныне Шенкурский район Архангельской области). 

В 1922 году с несколькими односельчанами на лодке спустился вниз по Двине до Архангельска, где устраивается работать матросом землечерпательного каравана, затем рабочим лесозавода № 25 треста «Северолес» на Маймаксе, потом счетоводом лесозаводов № 24 и № 26. 

С 1925 года на профсоюзной работе. 

В 1929 году становится членом ВКП(б).

Его инициативность и активность была замечена и в 1930 году двадцатисемилетний Иван Афанасьевич  направляется в Мезень на должность председателя завкома строящегося там лесозавода №48 (по другим сведениям заведующим агитмассовым отделом Мезенского райкома ВКП(б)).

Через четыре года И. А. Плюснин поступает в Архангельскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу, по окончании которой в 1935 году он возглавляет партийную организацию этой же школы. 

В 1937—1938 годах — начальник отдела кадров Архангельского областного отдела местной промышленности.

В 1938—1939 годах — инструктор, заведующий орготделом Архангельского горкома.

В 1939—1941 годах — первый секретарь Соломбальского райкома ВКП(б).

В 1941 году — третий секретарь Архангельского горкома партии.

И. А. Плюснин оканчивает Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В декабре 1941 года, в тяжелое военное время Ивану Афанасьевичу доверяют очень тяжелую работу и избирают первым секретарем Молотовского (впоследствии Северодвинского) горкома КПСС. 

Плюснин проводит большую работу по укреплению противовоздушной обороны города, а также увеличению выпуска военной продукции для фронта.

По воспоминаниям современников, И. А. Плюснин всегда старался ставить на первый план простого человека вместе с его заботами и проблемами. Именно благодаря дальновидности Плюснина в городе было поддержано индивидуальное строительство частных жилых домов в районе так называемого «посёлка», городского района, который в лучшие годы занимал площадь от ул. Комсомольской до ул. Новой на юге и до ул. Народной на западе Северодвинска. Таким образом была решена острая проблема нехватки жилья для быстро растущего населения судостроительного центра.

В апреле 1952 года Ивана Афанасьевича избирают секретарем Архангельского обкома партии.

В сентябре 1952 года Плюснин возглавляет отдел легкой промышленности обкома партии. 

С марта 1953 по 1954 годы Иван Афанасьевич работал на посту председателя Архангельского горисполкома, но вскоре тяжело заболевает и вынужден оставить пост. Также он избирается депутатом Архангельского областного и городского Советов депутатов трудящихся. 

Последнее место работы - заведующий отделом рыбной промышленности горисполкома.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

Скончался 6 января 1955 года. Похоронен в Архангельске на Кузнечевском кладбище.

Увековечение памяти 
 В 1961 году в Северодвинске в честь И. А. Плюснина названа улица, а также установлена мемориальная доска.
 Имя «Иван Плюснин» носит морской дизель-электроходный буксир водно-транспортного цеха Севмаша. Имя присвоено в  1961 году, сразу после постройки судна в Ленинграде.

Ссылки 
 Известные люди Северодвинска 
 Cайт Архангельский Некрополь 
 Cайт Старый Архангельск // Иван Афанасьевич Плюснин

Примечания 

Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари городских комитетов КПСС
Персоналии:Северодвинск
Похороненные на Вологодском кладбище в Архангельске
Родившиеся в Шенкурском районе